Liljansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Liljansaari (ö, lat 61,79, long 23,80), Birkaland, Tammerfors, 
 Liljansaari (ö, lat 61,62, long 24,31), Birkaland, Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar